Чиерес-Кюеле — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения. В основе лежит географический термин , передаваемый как «кюеле/ кюёле/ кюель/ кюёль», со значением «озеро», «озёрный».

 Чиерес-Кюеле — озеро, на левом берегу протоки Малая Туматская в дельте р. Лена, Республика Саха (Якутия), координаты 73°13' с. ш. 126°16' в. д.
 Чиерес-Кюеле — озеро, в левобережье р. Муна, Республика Саха (Якутия), координаты 68°06' с. ш. 121°43' в. д.
 Чиерес-Кюеле — озеро, между р. Лена и р. Мэнкэрэ, северо-восточнее оз. Князь-Кюеле, Республика Саха (Якутия), координаты 67°56' с. ш. 123°38' в. д.

См. также 
 Чиерес

Примечания